Подоли могу бити:

 Подоли (Брно-околина), насељено мјесто у округу Брно-околина, Јужноморавски крај, Чешка Република
 Подоли (Всетин), насељено мјесто у округу Всетин, Злински крај, Чешка Република
 Подоли (Ждјар на Сазави), насељено мјесто у округу Ждјар на Сазави, крај Височина, Чешка Република
 Подоли (Преров), насељено мјесто у округу Преров, Оломоуцки крај, Чешка Република
 Подоли (Ухерско Храдиште), насељено мјесто у округу Ухерско Храдиште, Злински крај, Чешка Република
 Подоли I, насељено мјесто у округу Писек, Јужночешки крај, Чешка Република